Antwerps Kathedraalkoor
Annegret Kramp-Karrenbauer